Колома́цький — українське прізвище.

 Коломацький Анатолій Васильович — сумський громадський діяч.
 Коломацький Василь Анатолійович — правозахисник, журналіст, активіст українського руху в Канаді.
 Коломацький Всеволод Володимирович — церковний діяч, архітектор, автор проектів понад 30 православних храмів у Закарпатті та Чехословаччині.

Українські прізвища